Петър Бонев може да се отнася за:

 Петър Бонев (1837-1876) – български революционер
 Петър Бонев (актьор) (р. 1986) – български актьор
 Петър Бонев – български гайдар, актьор и режисьор